«Бомбардировочная мафия» () — группа американских военных, считавших, что массированные налёты тяжёлых бомбардировщиков дальнего действия способны выиграть войну. Ироническое прозвище «бомбардировочная мафия» использовалось как до, так и после Второй мировой войны.

«Бомбардировочная мафия» добилась создания флота тяжёлых бомбардировщиков в составе ВВС США, но достичь высокой точности высотного бомбометания во время войны не удалось. Тем не менее, стратегические бомбардировки позволили заметно повлиять на действия стран оси, особенно в Японии, где с помощью ковровых бомбардировок зажигательными бомбами были разрушены многие города. Под влиянием «бомбардировочной мафии» ВВС США были выделены в отдельный род войск. Разработки «бомбардировочной мафии» помогли определить задачи Стратегического авиационного командования.

Зарождение 

Доктрина высокоточного бомбометания в дневное время была разработана в
 (ACTS) в 1926—1929 годах. Создателем доктрины считается бригадный генерал Уильям Митчелл, который выступал за значительное расширение роли бомбардировщиков. В 1931 году, после окончания ACTS, в школе был оставлен протеже Митчелла Гарольд Джордж, который начал преподавать новую теорию бомбардировок курсантам. Вскоре были наняты в качестве преподавателей ученики Джорджа — Хейвуд Ханселл,  и . Эта четвёрка составила ядро сторонников стратегических бомбардировок. Они утверждали, что для поражения вражеской армии и флота будет достаточно уничтожить основные промышленные и военные объекты в глубине вражеской территории.

Концепция стратегических бомбардировок была впервые предложена итальянским генералом Джулио Дуэ, чьи идеи включали также бомбардировки городов, которых американские теоретики избегали. Американцы разработали стратегию точечных бомбардировок, нацеленную на экономику противника и производство оружия. Хотя доктрина стратегической бомбардировки не была проверена на практике, её главная привлекательность заключалась в том, что война должна была быть выиграна относительно быстро, с минимальными потерями и без изнурительной окопной войны, подобной той, что имела место во время Первой мировой войны. В ноябре 1932 года, когда британский лорд-президент Стэнли Болдуин сказал, что «бомбардировщик всегда прорвётся», он говорил о бомбардировках городов. Американцы соглашались с Болдуином только в том, что бомбардировщик возьмёт верх над противовоздушной обороной. Они, однако, предполагали, что целью налётов станут военные и промышленные объекты, а не города.

Реализация доктрины предполагала, что бо́льшая часть ресурсов воздушных сил армии США будет потрачена на создание флота тяжёлых бомбардировщиков и на обучение большого количества экипажей и наземного персонала. Такие расходы привели бы к сокращению финансирования военно-морских и сухопутных сил. В качестве первого шага по развитию программы, в 1935 году был создан штаб ВВС под командованием генерала Фрэнка Эндрюса.

Несмотря на то, что доктрина  не была проверена на практике, именно она стала основной стратегией ВВС США при планировании операций Второй мировой войны. Члены «бомбардировочной мафии» разработали  (AWPD-42).

Критика 
Доктрина воздушной войны вызвала возражения штаба армии США. Одним из ведущих оппонентов был капитан (позже генерал) Джордж Кенни, который призывал использовать авиацию в основном для поддержки армии на поле боя. Он выступал за тесную координацию воздушных и наземных войск с упором на средние бомбардировщики и истребители-бомбардировщики.

Сторонники стратегических бомбардировок не придавали должного внимания установлению превосходства в воздухе, полагая, что крупные соединения тяжёлых бомбардировщиков смогут защитить себя самостоятельно. Такой подход привёл к задержке разработки истребителя дальнего сопровождения. В дальнейшем практика показала, что без истребительного прикрытия дневные налёты невозможны.

Наследие 
Практика Второй мировой войны доказала ошибочность концепции дневных бомбардировок без сопровождения истребителей. Налёты не достигали целей до тех пор, пока не появились истребители дальнего сопровождения и не было достигнуто превосходство в воздухе. Однако стратегические бомбардировки в целом стали важным фактором в окончательной победе и в дальнейшем стали базовой доктриной ВВС США. Доктрина получила развитие в атомную эпоху, после создания Стратегического воздушного командования во время холодной войны. На смену бомбардировочной мафии в 1950-х и 1960-х годах пришли сторонники применения межконтинентальных баллистических ракет.

См. также 
 Стратегические бомбардировки во время Второй мировой войны

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература 
 Finney, Robert T. (1955). History of the Air Corps Tactical School 1920—1940, Air Force Historical Division, Air University, Maxwell AFB, Alabama. (Air Force Historical Study No. 100: PDF of March 1955 edition photostat; 1998 scanned edition, with photographs)
 Lee, Loyd E.; Robin D. S. Higham (1997). World War II in Europe, Africa, and the Americas, with general sources: a handbook of literature and research, Greenwood Publishing Group. 
 McFarland, Stephen L.; Richard P. Hallion (2008). America’s Pursuit of Precision Bombing, 1910—1945, University of Alabama Press, 2008. 
 Miller, Donald L. (2006). Masters of the air: America’s bomber boys who fought the air war against Nazi Germany, Simon and Schuster. 
 Murray, Williamson; Allan R. Millett. Military innovation in the interwar period, Cambridge University Press, 1998. 
 Nalty, Bernard C. (2003). Winged Shield, Winged Sword 1907—1950: A History of the United States Air Force, The Minerva Group, Inc. 
 Overy, Richard J. (2005). The Air War, 1939—1945, Brassey’s. 
 Severs, Hugh G. (1997). The Controversy Behind the Air Corps Tactical School’s Strategic Bombardment Theory: An Analysis of the Bombardment Versus Pursuit Aviation Data Between 1930—1939, Defense Technical Information Center
На русском
 

Военно-воздушные силы США
США во Второй мировой войне